Diese Seite führt die Einwohnerentwicklung von Wollersdorf (Neuendettelsau) auf.

Einwohnerentwicklung 

Gemeinde Wollersdorf

Ort Wollersdorf

Einzelnachweise 

Einwohnerentwicklung nach Ort
Neuendettelsau